Починок (до 1948 года Алапуусти, ) — посёлок в Ларионовском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Ala означает нижняя. Топоним Puusti, вероятно, происходит от русского слова пустошь.

16 января 1948 года на основании постановления общего собрания рабочих и служащих совхоза «Остамо» исполком Норсиокского сельсовета принял решение о переименовании деревни Алапуусти в посёлок Молочное. Спустя несколько месяцев посёлок был вторично переименован в Починок. Переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 
Упоминается в 1745 году на карте Ингерманландии и Карелии, как деревня Алапустоне.

По переписи 1920 года на хуторах, составляющих Алапуусти, проживали 565 человек. При этом в состав Алапуусти административно входила деревня Остамо.

До 1939 года деревня Алапуусти входила в состав Кякисалмского сельского округа Выборгской губернии Финляндской республики. К 1939 году её население сократилось до 482 человек, из них мужчин было — 223, женщин — 259.

До Зимней войны жители деревни занимались преимущественно сельским хозяйством. В деревне была школа, магазин компании Kakisalmen Osuuskaupan, а также дом молодёжи и спорта.

С января 1940 года — в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года, в составе Норсъйокского сельсовета Кексгольмского района Ленинградской области.

С 1 октября 1948 года учитывается, как посёлок Починок в составе Ларионовского сельсовета Приозерского района. 

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году население посёлка составляло 358 человек. 

В 1966, 1973 и 1990 годах посёлок входил в состав Ларионовского сельсовета. По данным 1973 года в посёлке Починок находился административный центр сельсовета.

В 1997 году в посёлке Починок Ларионовской волости проживали 1218 человек, в 2002 году — 1084 человека (русские — 91 %).

В 2007 году в посёлке Починок Ларионовского СП проживали 1196 человек, в 2010 году — 1050 человек.

География 
Посёлок расположен в северо-восточной части района на автодороге  «Сортавала» (Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»). 

Расстояние до административного центра поселения — 4 км. Расстояние до районного центра — 9 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Приозерск — 10 км.

Через посёлок протекает река Луговая.

Демография

Улицы 
Береговая, Брусничка, Заречная, Леншоссе, Лесная, Огородный переулок.

Примечания

Литература 
 Карельский перешеек — история и современность, 1938—2001 1:200 000, Санкт-Петербург: ЗАО карта ООО, 2001.
 Kuujo, Erkki, Puramo, Eino & Sarkanen, J.: Kakisalmen historia, s. 934—940.
 Pekkanen, Risto, Martimo, Pentti & Tiittanen, Jyrki: Kielletyt kartat 2, Luovutetun Karjalan kylat ja tilat, s. 141.
 Huovila, Marja: Kakisalmen etelaisten kylien kirja, s. 22-85.

Населённые пункты Приозерского района